Cratere Lassell – cratere lunare
 Cratere Lassell – cratere su Marte